Don't Tell Me (canção de Avril Lavigne)
Don't Tell Me (canção de Madonna)

Desambiguação
Desambiguações de música